(646) Касталия — астероид главного пояса, который был открыт 11 сентября 1907 года.
 (4769) Касталия — двойной околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Касталия — источник на горе Парнас в который согласно греческим мифам превратилась нимфа Касталия спасаясь от преследования Аполлона
 Касталия — страна (провинция) интеллектуалов из романа Германа Гессе «Игра в бисер»